Zuma może oznaczać m.in.:

Ludzie 
 Zuma, inna nazwa ludu Suma zamieszkującego dawniej tereny dzisiejszego Teksasu
 Jacob Zuma (ur. 1942), prezydent Południowej Afryki i przywódca Afrykańskiego Kongresu Narodowego
 Nkosazana Dlamini-Zuma (ur. 1949), była minister spraw zagranicznych Południowej Afryki, była żona Jacoba Zumy
 Sibusiso Zuma (ur. 1975), południowoafrykański piłkarz

Geografia 
 ez-Zuma, wieś i stanowisko archeologiczne w Sudanie
 Zuma Rock, monolit w Nigerii
 Zuma Beach, plaża w Malibu w Kalifornii

Pozostałe 
 Zuma (gra), gra komputerowa autorstwa studia PopCap Games
 Zuma (album), album rockowy zespołu Neil Young and Crazy Horse
 Zuma (komiks), postać z filipińskiego komiksu
 Yamaha Zuma, model skutera motocyklowego